Kund steht für:

 Kund (Stammesfürst), einer der sieben Stammesfürsten der Magyaren zur Zeit der Landnahme

Kund ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kund (* 1943), Schweizer Basketballspieler
 Herbert Kund (1878–?), Offizier und Afrikareisender
 Richard Kund (1852–1904), Offizier und Forschungsreisender
 Willi Kund (1908–1967), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Kunt – Kunth – Kundt (Begriffsklärungen)